Pelopsis är ett släkte av kvalster. Pelopsis ingår i familjen Punctoribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pelopsis